Grizzly Peak steht für:
Grizzly Peak (Antarktika)
Grizzly Peak (Kalifornien)
Grizzly Peak (Wyoming)